Жан д'Естре (1624—1707)
 Жан д'Естре (1666—1718)
Сторінки-неоднозначності людських імен